Mickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Mickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Mickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Mickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire